«Blood on the Dance Floor: HIStory in the Mix» — двадцять друга компіляція американського виконавця Майкла Джексона. Випущено 20 травня 1997 року лейблом Epic.

Список композицій

Сингли з альбому
 «Blood on the Dance Floor» (21 березня 1997)
 «Ghosts» (30 липня 1997)
 «Is It Scary» (18 листопада 1997)

Посилання 
 

Альбоми Майкла Джексона